Кашия () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Кашия, Гурам (род. 1987) — грузинский футболист.
 Кашия, Жанри (1939—2012) — грузинский журналист и телеведущий, бывший советский диссидент. Муж 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили.
 Кашия, Шакро (род. 1962) — советский и грузинский футболист.
 Кашия, Шота (род. 1984) — грузинский футболист. Брат Гурама Кашия.